Leszek Bolesławowic (1115–przed 1131) – syn Bolesława III Krzywoustego i Salomei z Bergu
 Leszek Bolesławowic (zm. 1186) – książę mazowiecki